RAM, Ram o R.A.M. pueden referirse a:

Ciencia y tecnología 
 RAM (en inglés: Random Access Memory) o memoria RAM (en español: memoria de acceso aleatorio), memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software en una computadora.
 RAM, acrónimo de reacción adversa a medicamento (también llamada efecto secundario), cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, teniendo lugar en dosis normales.
 Batería alcalina recargable, también conocida como alcalina recargable de manganeso, RAM por su sigla en inglés.
 .ram, Real Audio Metadata, formato de audio de RealAudio.

Defensa 
 Ram, carro de combate canadiense de la Segunda Guerra Mundial.
 RAM, cohete aire-tierra que la Armada de Estados Unidos usó durante la Guerra de Corea.
 RAM (en inglés: Rolling Airframe Missile), pequeño misil tierra-aire.

Deportes 
 Colorado State Rams, equipo universitario de Estados Unidos.
 Derby County Football Club, equipo de fútbol de Inglaterra.
 Fordham Rams, equipo universitario de Estados Unidos.
 RAM Racing, antiguo equipo de Fórmula 1.
 RAM Racing, escudería de automovilismo argentino.
 St. Louis Rams, equipo de fútbol americano de Estados Unidos.

Entretenimiento 
 Ram, segundo álbum del músico, cantante y compositor británico Paul McCartney.
 Ram, banda sueca de heavy metal.
 Ram, superhéroe de cómic japonés.
 R.A.M., videojuego de tipo arcade desarrollado por la compañía Topo Soft en 1990.
 RAM, acrónimo de Rock Australia Magazine, revista de rock australiana.
 RAM, siglas de Reunión Anual de Mensa.
R.A.M. (Random Access Memories), Álbum musical del dueto francés Daft Punk

Geografía 
 Lago Ram, en los Altos del Golán.

Organizaciones 
 Ram Trucks, división de Chrysler Group LLC que fabrica y vende furgonetas y pick-ups.
 Ram Pickup, producida por Ram Trucks.
 RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, supuesta organización mapuche que operaría en Argentina y Chile.

Personas 
 Ram o Aram, personaje bíblico, ancestro del rey David.
 Ram Dass, espiritualista estadounidense.

Otros 
 RAM (por sus siglas en inglés; en español: matriz de asignación de responsabilidades), usada en la gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos.

Enlaces externos